ФК Текстилац може бити:

 ФК Текстилац Оџаци
 ФК Текстилац Дервента
 ФК Текстилац Бијело Поље
 ОФК Текстилац Параћин